Capela — templo religioso
Capela (grupo de músicos)
Capella (estrela)
Capela de laboratório — compartimento para proteger dos gases tóxicos na realização das experiências químicas

Geografia 
Municípios do Brasil
Capela (Alagoas)
Capela (Sergipe)

Espanha
Capela (Galiza) — município da Corunha, Espanha

Freguesia de Portugal
Capela (Penafiel)
Capelas — nos Açores 

Desambiguações de topônimos